Gary Peters (1954) angol labdarúgó, edző
Gary Peters (1958) amerikai szenátor Michigan államból